Legende:
In der Saison 2002/03 wurde der Münchner SC zum 1. Mal Deutscher Hallenmeister.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft fand am 15. und 16. Februar 2003 in der Hardtberghalle Bonn statt:

Aufstieg 
Als Gruppensieger der 2. Bundesliga stiegen auf: Großflottbeker THGC (Nord), TSV Zehlendorf 88 (Ost), Limburger HC (Süd), RTHC Bayer Leverkusen (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 02/03

2002
Hockey 2002
Hockey 2003